Джованни ди Тапия (; ум. 1543) — испанский священник, основал в Неаполе в 1537 году на деньги, собранные в виде милостыни, первую музыкальную консерваторию , послужившую образцом для всех последующих.

Литература 
 
 Hermann Abert, Stewart Spencer. W. A. Mozart. Cliff Eisen. 2007. 1515 p. — P.123.
 John Sullivan Dwight. Dwight’s journal of music: a paper of art and literature. 1873.

Персоналии по алфавиту
Умершие в 1543 году
Религиозные деятели Испании